Ostrander ist der Familienname folgender Personen:

 Elaine A. Ostrander (* ca. 1958), US-amerikanische Genetikerin
 John Ostrander (* 1949), US-amerikanischer Comicautor
 William Ostrander (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Allison Ostrander (* 1996), US-amerikanische Langstreckenläuferin

Ostrander steht für:

 Ostrander (Minnesota), Ort im Fillmore County
 Ostrander (Ohio), Ort im Delaware County
 Ostrander (Washington), Ort im Cowlitz County
 Ostrander (Wisconsin), Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet im Waupaca County